średniowieczne polskie zdrobnienie imienia Deder (Dieter)
 Jakub Ignacy Dederko (1751-1829) – biskup
 Marian Dederko (1880-1965) – fotografik, ojciec Witolda
 Witold Dederko (1906-1988) – fotografik, syn Mariana
 Henryk Dederko (1944) – reżyser filmowy, syn Witolda
 Ewa Dederko (1974) – triathlonistka